Ban Kruat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 72.124 de locuitori și o suprafață de 583,9 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 122 de sate (muban).

Amphoe în provincia Buriram